wieniec:

1. koło uplecione z kwiatów, liści, kłosów itp.

2. kolisty przedmiot lub szereg przedmiotów nanizanych na coś, związanych lub splecionych w kształcie koła

3. grupa osób lub rzeczy otaczających kogoś lub coś i tworzących krąg

4. w łowiectwie: poroże jelenia

5. obwodowa część koła zębatego lub tarczy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Wieniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Wieniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski 
 Wieniec –  część wsi Pogorzany w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik 
 Wieniec – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów 
 Wieniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów

Inne 
 Wieniec adwentowy
 wieniec pogrzebowy
 wieniec – wzmocnienie ścian budynku w postaci żelbetowej belki okalającej ściany nośne, zabezpieczającej przed ich rozsunięciem się lub przewróceniem
 wieniec – zjawisko optyczne wokół słońca lub księżyca
 Wieniec – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Zobacz też 
 Wieniec-Zalesie
 Akcja Wieniec
 „Wieniec”
 wianek

Przypisy